, en français « théâtre nouveau », désigne une salle de spectacle le plus souvent destinée à la représentation d’opéras. 

Plusieurs villes d’Italie possèdent  un Teatro Nuovo :
 Teatro Nuovo (Ferrare)
 Teatro Nuovo (Florence), via Fanfani
 Teatro Nuovo (Florence), via Bufalini
 Teatro Nuovo (Milan)
 Teatro Nuovo (Naples)
 Teatro Nuovo Montevergini à Palerme
 Teatro Nuovo (Rimini)
 Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (Spolète)
 Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Udine)
 Teatro Nuovo (Venise)
 Teatro Nuovo (Vérone)
 Teatro Nuovo (Serravalle) à San Marino